Белорусская федерация футбола (полное название «Ассоциация „Белорусская федерация футбола“», АБФФ, ) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Белоруссии. Штаб-квартира находится в Минске. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом.

История 
Белорусская федерация футбола была основана в 1989 году. В 1992 году федерация в ФИФА, благодаря чему сборная Белоруссии получила право участвовать в розыгрышах чемпионата мира. В 1993 году присоединилась к УЕФА, что позволило сборной принимать участие в чемпионатах Европы, а белорусским клубам — в еврокубках.

В июне 2021 года УЕФА отстранил Белорусскую федерацию футбола от проведения любых мероприятий и соревнований под своей эгидой. Матчи сборных и клубов страны в турнирах УЕФА будут проводиться на территории страны, как и прежде, но ранее намеченные Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу 2021/2022 и Конгресс УЕФА 2021 года будут перенесены в другие страны. Ранее чемпионат Европы по футболу 2021 года среди девушек до 19 лет, который планировалось провести в Белоруссии, был отменён из-за пандемии COVID-19

Председатели 
 Евгений Шунтов (1989—1999)
 Григорий Фёдоров (1999—2003)
 Геннадий Невыглас (2003—2011)
 Сергей Румас (22 апреля 2011-2019)
 Владимир Базанов (с 2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
Официальный партнер чемпионата Беларуси 
ФК Гомель на сайте официального партнера АБФФ

Белоруссия
Футбол в Белоруссии
Футбол
Организации, основанные в 1989 году